Samotne serca (film 1991)
 Samotne serca (film 2006)